Ершиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Ершиха — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Ершиха — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Ершиха — деревня в Харовском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Ершиха — деревня в Харовском районе Вологодской области, Михайловское сельское поселение.
 Ершиха — деревня в Харовском районе Вологодской области, Слободское сельское поселение.
 Ершиха — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Ершиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Ершиха — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Ершиха — деревня в Рамешковском районе Тверской области.